Тепозоналко има више значења:

 Тепозоналко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепозоналко (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепозоналко (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику